Trädgården kan syfta på:
Trädgården, Mölndal, en stadsdel i Mölndal.
Trädgården, Korsholm, en ö i Österbotten, Finland.
Restaurang Trädgårn är en restaurang, konsertscen mm i Göteborg.
Trädgården är en musikklubb i Stockholm.
Trädgården är en restaurang i Strömstad.